Святоша — богомольный человек, строго исполняющий церковные обряды (устар.)
 Николай Святоша — князь Луцкий, сын черниговского князя Давида Святославича, впоследствии ставший монахом и канонизированный в лике преподобных.
 «Святоша» — древнерусская уменьшительная форма от имени «Святослав»
 Святоша — до 1960 г. название села Нагорное в Тербунском районе Липецкой области.

В кино 
 Святоша — чёрно-белая комедия 1965 года индийского режиссёра Сатьяджита Рея.
 Святоша — американская комедия 1998 года с Эдди Мерфи в главной роли.